Владимир Щуренко:
 Щуренко, Владимир Ильич (1957—2003) — советский хоккеист.
 Щуренко, Владимир Кириллович (1927—2009) — советский передовик рыбной отрасли, Герой Социалистического Труда.